Běh na 10 km klasicky žen na Zimních olympijských hrách 2014 v ruském Soči se konal dne 14. února 2014 v Centru biatlonu a běžeckého lyžování Laura. Zlato vybojovala Polka Justyna Kowalczyková. Obhájkyně zlaté medaile z této disciplíny ze Zimních olympijských her 2010 v kanadském Vancouveru (tam se běželo volným stylem) Švédka Charlotte Kalla skončila stříbrná, bronz putoval do Norska zásluhou Therese Johaugové.

Kvůli dopingu byly ze závodu dodatečně diskvalifikovány Rusky Julia Čekalevová a Julia Ivanovová.

Výsledky 
Závod odstartoval ve 14:00 místního času.

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky na stránkách FIS

10 km klasicky ženy